Die Memorial US Open 2002 fanden vom 6. bis 9. Januar 2002 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und war mit 45.000 US-Dollar dotiert. Das ursprünglich für September 2001 geplante Turnier wurde aufgrund der Terroranschläge am 11. September 2001 um mehrere Monate verschoben.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Im Endspiel traf er auf Peter Nicol, der mit 15:7, 15:5 und 15:6 die Partie gewann. Dies war Nicols erster Gesamtsieg bei den US Open.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2001/02
2002a
Squashturnier in Boston